

Geografia
 Vignola – comune della provincia di Modena
 Vignola – frazione di Cremia in provincia di Como
 Vignola – frazione di Pontremoli in provincia di Massa
 Vignola – frazione di Sogliano al Rubicone in provincia di Forlì
 Vignola – frazione di Subiaco nella città metropolitana di Roma
 Vignola – frazione di Trinità d'Agultu e Vignola in provincia di Sassari
 Vignola – frazione di Tufino nella città metropolitana di Napoli
 Vignola – frazione di Vasto in provincia di Chieti
 Vignola – frazione di Vignola-Falesina in provincia di Trento
 Vignola Bofaro – frazione di Montefalcone Appennino in provincia di Fermo
 Vignola Mare – frazione di Aglientu in provincia di Sassari
 Vignola – roggia che attraversa la media pianura padana
 Monte Vignola – rilievo dell'Appennino bolognese

Persone
 Vignola – cognome italiano
 Aldo Vignola (1908-1981) – religioso e fondatore delle "Piccole Figlie della Croce"
 Beniamino Vignola – ex calciatore italiano
 Jacopo Barozzi da Vignola – architetto noto come il "Vignola"
 Maurizio Vignola – medico e pneumologo italiano
 Robert G. Vignola – attore e regista italoamericano

Altro 
 Vignola – qualità di ciliegia
Torneo Città di Vignola – Torneo di calcio U19 annuale svolgendosi a Vignola

Note